Allotelium är ett släkte av svampar. Allotelium ingår i familjen Raveneliaceae, ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Allotelium